Carlin – miasto w Stanach Zjednoczonych, w Nevadzie, w hrabstwie Elko
 Carlin, dawniej Carlin Motorsport – brytyjski zespół startujący w wyścigach samochodowych, założony przez Trevora Carlina
 Carlin – nazwisko
 (4121) Carlin – planetoida z pasa głównego asteroid
 carlin, mops – rasa psa

Ludzie noszący nazwisko Carlin 
 Charles Creighton Carlin (1866–1938) – amerykański polityk i wydawca
 George Carlin (1937–2008) – amerykański komik, standuper
 Jack Carlin (ur. 1997) – brytyjski kolarz torowy
 Sydney Carlin (1899–1941) – brytyjski pilot, as myśliwski
 Trevor Carlin – brytyjski przedsiębiorca, właściciel zespołu wyścigowego Carlin

Zobacz też 
 Carlin Precinct – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w Illinois, w hrabstwie Calhoun
 Carlin How – wieś w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym North Yorkshire, w dystrykcie Redcar and Clevelan
 Carlin America – amerykańskie wydawnictwo muzyczne
 Karlin